<p align="justify">Rainha Internacional da Pecuária (conhecido internacionalmente como Reinado Internacional de la Ganadería) é um concurso internacional de pequena abrangência realizado anualmente desde 2008 para promover e valorizar a pecuária em países latino-americanos.  Anualmente, entre dez e doze nações se inscrevem para disputar o título, o evento é realizado em Montería, na Colômbia entre a segunda quinzena do mês de Junho. O certame é bem prestigiado no país e é coordenado pela "Feira Pecuária de Montería". A vencedora tem como responsabilidade representar as maiores feiras e leilões de gado, dentro e fora do seu país de origem, levando o nome da Federação Colombiana de Pecuária - Fedegán.

Vencedoras 

{| class="sortable" border="2" cellpadding="2" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFFF; border: 2px #aaa solid; border-collapse: 2px collapse; font-size: 85%;"
|- bgcolor="#FFFFFF" colspan=10 align="center"
|width="55"|Ano||width="55"|Edição||width="250"|Vencedoras||width="180"|País||width="180"|Local do Evento||width="40"|||width="40"|

|-
| bgcolor="#EAEAEA" align=center| 2008
| bgcolor="#EAEAEA" align=center|1ª
| align=center|Blanca Cristina Aljibes Gallardo
|  Venezuela| rowspan=15 align=center|Montería,Dpto de Córdoba,República da Colômbia
| align=center|6
| align=center|
|-
| bgcolor="#EAEAEA" align=center| 2009
| bgcolor="#EAEAEA" align=center|2ª
| align=center|Joanna de los Ángeles Parra
|  Estados Unidos
| align=center|8
| align=center|
|-
| bgcolor="#EAEAEA" align=center| 2010
| bgcolor="#EAEAEA" align=center|3ª
| align=center|María Astrid de la Espriella
|  Colômbia| align=center|10
| align=center|
|-
| bgcolor="#EAEAEA" align=center| 2011
| bgcolor="#EAEAEA" align=center|4ª
| align=center|Mariana Loranca Moya
|  Costa Rica
| align=center|11
| align=center|
|-
| bgcolor="#EAEAEA" align=center| 2012
| bgcolor="#EAEAEA" align=center|5ª
| align=center|Mónica Gabriela Armas
|  Equador| align=center|11
| align=center|
|-
| bgcolor="#EAEAEA" align=center| 2013
| bgcolor="#EAEAEA" align=center|6ª
| align=center|Gabrielle Vilela de Souza
|  Brasil
| align=center|11
| align=center|
|-
| bgcolor="#EAEAEA" align=center| 2014
| bgcolor="#EAEAEA" align=center|7ª
| align=center|Taynara Santana Gargantini|  Brasil| align=center|10
| align=center|
|-
| bgcolor="#EAEAEA" align=center| 2015
| bgcolor="#EAEAEA" align=center|8ª
| align=center|Janis Alicia Baluarte Roncelas
|  Peru
| align=center|11
| align=center|
|-
| bgcolor="#EAEAEA" align=center| 2016
| bgcolor="#EAEAEA" align=center|9ª
| align=center|Kelly Ávila Mora
|  Costa Rica| align=center|11
| align=center|
|-
| bgcolor="#EAEAEA" align=center| 2017
| bgcolor="#EAEAEA" align=center|10ª
| align=center|Genésis Andréa Quintero
|  Colômbia
| align=center|12
| align=center|
|-
| bgcolor="#EAEAEA" align=center| 2018
| bgcolor="#EAEAEA" align=center|11ª
| align=center|Sandra Lucia Bohórquez Ruíz
|  Colômbia| align=center|12
| align=center|
|-
| bgcolor="#EAEAEA" align=center| 2019
| bgcolor="#EAEAEA" align=center|12ª
| align=center|Joanna Albernaz de Camargo
|  Brasil
| align=center|10
| align=center|
|-
| bgcolor="#EAEAEA" align=center| 2020
| rowspan="3" colspan="3" 
| rowspan="3" 
| align=center|
|-
| bgcolor="#EAEAEA" align=center| 2021
| align=center|
|-
| bgcolor="#EAEAEA" align=center| 2022
| align=center|
|}

 Estatísticas 
 Conquistas por País 

 Ranking 
Trata-se dos países que já se classificaram no concurso:

 Observações 
 Sem um formato de colocações padrão, o quadro acima vai até o terceiro lugar.
 As posições alcançadas em 2012 pela República Dominicana e a Argentina entram como Finalista.
 Empatados em último, sem nunca ter conseguido classificar-se, estão Guatemala, México e Porto Rico.

 Desempenho Brasileiro 
Todas as representantes brasileiras e suas respectivas classificações no certame:

  <small>A candidata venceu o concurso</font color></small>.
  <small>A candidata parou entre as finalistas</font color></small>.
  <small>A candidata parou entre as semifinalistas</font color></small>.

 Prêmios Especiais 
  O Melhor Corpo: Elisa Freitas (2015)

  O Mais Belo Rosto: Elisa Freitas (2015)

  O Mais Belo Cabelo: Joanna Camargo (2019)

  A Melhor em Fandango: Elisa Freitas (2015)

  Rainha da Polícia: Kelly Sendy (2017)  Amanda Brenner (2018''')

Conquistas por Estados

Referências

Ligações externas 

 Site Oficial do Evento

 Página Oficial no Facebook

 Site Oficial da Franquia Brasileira

Concursos de beleza